Timely Comics — общее название для группы корпораций, которая поспособствовала созданию книги комиксов американского издателя Мартина Гудмена. В 1960-х компания Timely Comics была переименована в Marvel Comics

Основанная в 1939 году, в эпоху, называемую золотым веком комиксов, «Timely» было названием для подразделения в Pulp-журналах под редакторством Гудмана, чья бизнес-стратегия подразумевала наличие множества корпоративных структур, выпускающих одинаковую продукцию. Компания была основана в 1939 году как Timely Publications, на основе его существующей компании в Эмпайр-стейт-билдинг, где она и оставалась до 1951 года. В 2016 году компания Marvel объявила о том, что Timely Comics будет названием серии новых недорогих комиксов.

Создание 
В 1939, с появляющейся популярностью в среде комиксов, и первыми трендовыми супергероями, издатель массового журнала Мартин Гудмен открыл Timely Publications, на основе его уже существующей компании в здании McGraw-Hill в Нью-Йорке. Гудмен был главным редактором и управляющим делами, с Абрахамом Гудменом, формально записанным как издатель — законтрактованный с недавно сформированным «снабженцем» комиксов Funnies, Inc., для поставки материала.

Его первая попытка, Marvel Comics № 1 (октябрь 1939), показала первые появления супергероя от писателя-художника Карла Бергоса — Человека-Факела и Пола Гастэвсона — детектива по прозвищу Ангел. Также, в комиксе содержалось первое изданное появление антигероя — Нэмора (Подводник), созданного для неопубликованной раздачи комикса Motion Picture Funnies Weekly, с оригинальной историей на восемь страниц.

Золотой век комиксов 
Marvel Comics был повторно окрещён Marvel Mystery Comics выпуск № 2 (декабрь 1939); журнал продолжился с этим названием до № 92 (июнь 1949) прежде, чем стать Marvel Tales после № 159 (август 1957). Timely начал издавать дополнительные серии, начиная с Daring Mystery Comics № 1 (январь 1940), Mystic Comics № 1 (март 1940), Red Raven Comics № 1 (август 1940), The Human Torch № 2, и Captain America Comics № 1 (март 1941). Поступив в продажу в декабре 1940, за год до бомбардировки Перл-Харбора и уже показав героя, ударяющего Гитлера кулаком, почти 1 миллион копий первой части были проданы.

Время после Timely 
Точная конечная точка Золотого века комиксов неопределенна, но для Timely настал конец, по теории, из-за отмены Captain America Comics № 75 (февраль 1950) Sub-Mariner Comics закончился под номером 32 (июнь 1949). Гудмен начал использовать эмблему земного шара Atlas News Company.

Персонажи и их создатели 
Список персонажей, с многократными появлениями, либо исключительно в Timely Comics или в Timely и последующих компаниях Atlas Comics и Marvel Comics.

Список литературы 

Компании Нью-Йорка
Marvel Comics
Timely Comics